Чистя́к — українське прізвище.

Персоналії 
 Дмитро Чистяк (* 1987) — український письменник, перекладач, літературний критик
 Іван Чистяк (*2000) — український футболіст

Українські прізвища
Прізвища на -як